Boltenia är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Savigny 1816. Boltenia ingår i familjen lädermantlade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lädermantlade sjöpungar
Boltenia